Attopsis är ett släkte av myror. Attopsis ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myror
Attopsis